The Mine with the Iron Door (1924), een film van Sam Wood
The Mine with the Iron Door (1936), een film van David Howard